Lateinische Alphabete sind Varianten des lateinischen Alphabets. Sie werden und wurden in vielen Schriftsprachen auf der ganzen Welt eingesetzt und zumeist nach der jeweiligen Sprache benannt. Die folgenden Tabellen geben einen Überblick.

Verwendung der Buchstaben des Grundalphabets 

 Afrikaans, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Katalanisch, Kurdisch, Luxemburgisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch und Wallonisch verwenden alle 26 Buchstaben.
 Im Finnischen kommen b und f nur in Lehnwörtern vor, c, q, w, x, z und å („schwedisches“ o) sind sehr selten und kommen nur in Fremdwörtern vor.
 Im Spanischen und Rumänischen kommt w nur in Fremdwörtern vor und k nur in Ausnahmefällen.
 Im Chinesischen wurden in älteren als dem heute üblichen Pinyin-System anstatt q bzw. x ( bzw.  vor  oder ) Buchstaben oder Buchstabenfolgen wie k, c, ch’, ts’, k’, tj bzw. hs, sh, s, h, sch usw. verwendet. Auch die Buchstaben b, d, g, j, z, die heute für unaspirierte Plosive und Frikative stehen, kamen in vielen Systemen nicht vor, sondern wurden durch Entfallen des Aspirationszeichens Apostroph oder h nach p, t, k, ch/tch/tsch, ts o. ä. bezeichnet.
In vielen der oben aufgeführten Sprachen werden die »fehlenden« Buchstaben für einheimische Wörter fremdsprachlichen Ursprungs und ihre Abkömmlinge (z. B. newtoniano im Italienischen und Portugiesischen) oder für SI-Einheiten (z. B. W und H) verwendet. Eine Ausnahme bildet das Serbische: Die Buchstaben q, w, x und y kommen überhaupt nicht vor. Eigennamen werden stets ans Serbische angepasst. Man schreibt also Njutn statt Newton und Marks statt Marx. Der Grund dafür ist, dass die serbische Sprache in Eigenform sowohl lateinisch als auch kyrillisch geschrieben werden kann und die Buchstaben sich 1:1 übertragen lassen (nur den Digraphen dž, lj und nj entspricht jeweils ein kyrillisches Einzelzeichen). Auch im Aserbaidschanischen, Lettischen und teilweise im Litauischen werden Eigennamen angepasst geschrieben.

Erweiterungen

Von A bis I abgeleitete Buchstaben

Von J bis Z abgeleitete Buchstaben

Anmerkungen

Andere auf dem lateinischen Alphabet aufbauende Alphabete 
 Afrika-Alphabet, pannigerianisches Alphabet
 Türkisches Lateinalphabet, Turksprachen
 Baskisches Alphabet, dem katalanischen Alphabet ähnlich
 Serbisches Alphabet, dem kroatischen Alphabet ähnlich
 Tatarisches Alphabet, dem türkischen Alphabet ähnlich
 Zulu-Alphabet
 Japanisches Alphabet (Rōmaji) und diverse andere Transkriptionen und Transliterationen
 Internationales Phonetisches Alphabet
 »1337«-Alphabet

Weblinks 
 Michael Everson: Alphabets of Europe
 Buchstabendatenbank des estnischen Standardisierungsinstituts

LateinAlphabete